Bochinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bochinger (* 1959), deutscher Religionswissenschaftler
 Erich Bochinger (1928–2016), deutscher evangelischer Theologe und Religionspädagoge